Kelley Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:
* Kelley Township (Missouri)
 Kelley Township (Oklahoma)

Siehe auch:
 Kelly Township